Sorbit ist die Bezeichnung für
 einen Stoff, der als Zuckeraustauschstoff, Trägerstoff bzw. Süßungs- oder Feuchthaltemittel in vielen industriell hergestellten Lebensmitteln verwendet wird, siehe Sorbit
 eine feinstlamellare Gefügeform von Eisen-Kohlenstoff-Legierungen in der Perlitstufe, siehe Sorbit (Stahl)